Салуццо:

 Салуццо — исторический город в Пьемонте, в провинции Кунео, у подножия Альп, к юго-западу от Турина.
 Салуццо — одно из трёх средневековых государств Пьемонта.